Крис Уильямс ():

Уильямс, Крис (актёр) (род. 1967) — американский актёр и комик
 (род. 1936) — англиканский епископ в Канаде
Уильямс, Крис (режиссёр) (род. 1968) — американский кинорежиссёр
 (род. 1951/52) — редактор Scottish Daily Mail
 — валлийский профессор и историк
 — британский инженер-строитель